Владимир Дыховичный:
 Дыховичный, Владимир Абрамович (1911—1963) — советский писатель-сатирик, драматург и поэт, сын А. И. Дыховичного.
 Дыховичный, Владимир Иванович (1988—2019) — актёр, сын И. В. Дыховичного